Bangor er navn på flere byer:
Bangor (Wales) – en by i Gwynedd, Wales
Bangor (Nordirland) – en by i County Down, Nordirland
Bangor (Maine) – en by i Maine, USA
Bangor (Wisconsin) - en by i Wisconsin i USA